Subic (Zambales), een gemeente in de Filipijnse provincie Zambales;
 Subicbaai, de baai ten zuiden van deze gemeente.
 Šubić, een adellijke familie uit Kroatië